Которость:
 Которость — старое название (до XX века) реки Которосль в Ярославской области, приток Волги (Горьковского водохранилища).
 Которость — река в Архангельской области, приток Мехреньги.